Платформа — сукупність основних компонентів конструкції автомобіля
 Платформа — тип залізничного вагона
 Платформа — майданчик, поміст на залізничній станції, зупинному пункті
 Платформа — невелика залізнична станція, полустанок

Див. також 
 Комп'ютерна платформа
 Вебплатформа
 Геологічна платформа
 Транспортна платформа
 Бурова платформа